B30 ou B-30 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Lockheed XB-30, un projet de bombardier lourd américain développé à la fin des années 1930.

Médecine 
 Conjonctivite virale, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Carburants
 Carburant B30, dénomination du biogazole ou biodiesel contenant 30 % de biocarburant (huile végétale ou animale, y compris huiles de cuisson usagées). Les 70 % restants sont constitués par le gazole ou pétrodiesel.

Routes
  Bundesstraße 30, route fédérale allemande reliant Neu-Ulm à Friedrichshafen ;
  Autoroute espagnole B-30 reliant Barberà del Vallès et Rubí.

Signalisation
 Panneau de signalisation d'une zone 30 en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres